Джон Аллен «Джейк» Макдорман IV (; род. 8 июля 1986) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Макдорман родился в Далласе, штат Техас, где впоследствии обучался актёрскому мастерству. В 2004 году он получил регулярную роль в ситкоме Fox «Пятерняшки», который был закрыт после одного сезона. Затем он появился в подростковых фильмах «Аквамарин» и «Добейся успеха 3: Всё или ничего». С 2007 по 2011 год, Макдорман снимался в сериале ABC Family «Университет».

Макдорман снялся с Лорой Препон в ситкоме NBC «Где ты, Челси?» в 2012 году. После его закрытия он присоединился к сериалу Showtime «Бесстыжие». В начале 2014 года, Макдорман получил главную мужскую роль в ситкоме ABC «Манхэттенская история любви». Весной 2014 года он также снялся в фильме «Американский снайпер».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактёры США